Charles Delporte (schermer) (1893-1960), Belgisch schermer.
 Charles Delporte (worstelaar) (1914) Frans worstelaar.
 Charles Delporte (kunstenaar) (1928-2012), Belgisch schilder en beeldhouwer.